Selon le contexte, Mew peut désigner :

 Mew, un groupe de musique danois ;
 Mew, une espèce de Pokémon ;
 Mew, personnage fictif de la série de jeux vidéo Jet Set Radio;
 Langue du mew, langue pratiquée pendant plusieurs décennies .

Patronyme 

 Charlotte Mew (1869 - 1928), une poétesse anglaise.
 John Mew (1928-), orthodontiste britannique.

Pseudonyme 

 Mew Azama, nom de scène d'une actrice japonaise ;
 Mew, surnom de l'acteur et chanteur thaïlandais Suppasit Jongcheveevat ;